Gnoppix é um Live CD inspirado no Knoppix mas que usa o ambiente de desktop GNOME ao invés do KDE.

Veja também
Live CD
Knoppix
Comparação entre distribuições Linux

Ligações externas
Site oficial 
Página do projeto em savannah.nongnu.org

Distribuições Linux da Alemanha
Distribuições Linux descontinuadas